Борис Фёдорович Подцероб () — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол. Также был сильным шахматистом, в основном играл по переписке. Отец советского и российского дипломата А. Б. Подцероба.

Биография 
Член ВКП(б).

По национальности белорус.

Окончил Ленинградский университет.

 1937—1943 гг. — сотрудник центрального аппарата НКИД СССР.
 1943—1949 гг. — старший помощник народного комиссара (с 1946 — министра иностранных дел) СССР.
 1949—1952 гг. — генеральный секретарь МИД СССР.
По положению генеральный секретарь был немножко ниже заместителя министра, но выше члена коллегии МИДа. Тогда генеральным был Борис Федорович Подцероб. Прежде, когда МИД возглавлял Молотов, он работал его старшим помощником. Так что это был влиятельный и уважаемый человек. Тогда все работали до тех пор, пока Сталин не ляжет спать. Но Подцероб работал и после того, как разъезжались по домам другие руководители министерства — до 5-6 часов утра. Сталин как-то сказал о нем: «Это человек, который никогда не спит» .
 1949—1954 гг. — член Коллегии МИД СССР.
 1952—1953 гг. — заместитель министра иностранных дел СССР.
 1952—1956 гг. — член Центральной ревизионной комиссии КПСС.
 1953—1954 гг. — заведующий I Европейским отделом МИД СССР.
 1954—1957 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Турции.
 1957—1965 гг. — генеральный секретарь МИД СССР, член Коллегии МИД СССР.
 1965—1971 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Австрии.
 1971—1983 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР по особым поручениям.

Похоронен на  (7 уч.).

Шахматная деятельность 
Подцероб был сильным шахматистом, имел звание кандидата в мастера спорта и выступал в заочных соревнованиях (в том числе полуфиналах чемпионатов СССР по переписке). По данным С. Я. Гродзенского и И. З. Романова, Подцероб сыграл в 19 заочных турнирах и набрал в них 176 очков из 294 возможных.

Он близко дружил с чемпионом мира М. М. Ботвинником и чемпионом мира по переписке В. В. Рагозиным.

Согласно воспоминаниям М. М. Ботвинника, в конце 20-х годов, времени массового увлечения шахматами среди молодежи студент-филолог университета Борис Подцероб являлся зампредом шахматной секции Пролетстуда в Ленинграде: «Память у него была поразительной. В 1975 году, работая над книжкой „Три матча Анатолия Карпова“, я никак не мог вспомнить начало моей партии с Г. Равинским из командного матча 1930 года. Позвонил Борису Федоровичу. „Как же, — ответил он, — я ведь присутствовал на этом матче“. И продиктовал точный порядок ходов!»

Аналогичная история произошла с партией Рагозин — П. Носков из матча студенческих сборных Ленинграда и Москвы (1930 г.).

Согласно воспоминаниям Михаила Ботвинника, «Когда С. Флор гастролировал в Австрии и давал сеанс с часами сильным австрийским шахматистам, советский посол решил попытать счастья. И вся Австрия ахнула от изумления — он оказался единственным участником, кто выиграл у гроссмейстера!»

М. М. Ботвинник в своих воспоминаниях приводит также пример искусства Б. Ф. Подцероба в анализе — в окончании одной из его партий по переписке:
Мне осталось лишь признать мастерство Подцероба в анализе вообще и в эндшпиле в частности…

Примечательная партия 

Подцероб — Кунцевич, полуфинал 9-го чемпионата СССР по переписке, 1967—1968 гг.

Гамбит Блюменфельда

1. d4 Кf6  2. c4 e6 3. Кf3 c5  4. d5 b5  5. Сg5 Фb6  6. С:f6 gf  7. e4 bc  8. Фc2 f5  9. С:c4 Сg7  10. e5 d6  11. Фe2 0–0  12. Кc3 de  13. К:e5 ed  14. К:d5 Фa5+ 15. b4 cb  16.

0–0 Сa6  17. Лad1 Лe8  18. Фh5 Кd7  19. Ф:f7+ Крh8 (см. диаграмму) 20. Фg8+!!

Черные сдались ввиду вариантов 20... Л:g8  21. Кf7# и 20... Кр:g8  21. Кe7++ Крf8  22. К5g6+ hg  23. К:g6#.

Награды 
 Орден Отечественной войны 1-й степени (05.11.1945)

Примечания

Литература 
 Дипломатический словарь. В 3-х томах. Гл. ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалев, П. П. Севостьянов, С. Л. Тихвинский. — М.: Наука, 1985—1986 г. — Т. 2, с. 388.
 Ботвинник М. Друзья уходят… // «64 — Шахматное обозрение». — 1983. — № 6. — С. 7.

Ссылки 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Биография Бориса Подцероба на сайте ФШР

Послы СССР в Турции
Послы СССР в Австрии
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Шахматисты по алфавиту 
Шахматисты СССР
Заместители министра иностранных дел СССР